Слепче може да се отнася за:

 Слепче, село в община Демир Хисар на Република Македония;
 Слепче, село в община Долнени на Република Македония.